Ес-Асијенда Санта Елена има више значења:

 Ес-Асијенда Санта Елена (Мараватио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ес-Асијенда Санта Елена (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ес-Асијенда Санта Елена (Нативитас), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику